Muti může znamenat:

Léčivo 
Muti (lék) – tradiční označení pro „lék“ v Jižní Africe

Příjmení italského původu 
Ornella Muti (* 1955) – italská herečka
Riccardo Muti (* 1941) – italský dirigent
Ettore Muti (1902-1943) – italský fašistický politik

Další významy 
Palác Muti – palác v Římě, sídlo Jakuba Františka Stuarta
Vila Muti – historický dům ve městě Frascati
Al-Muti – abbásovský chalífa v Bagdádu